In 1964 werd het zestiende Torneio Rio-São Paulo gespeeld voor clubs uit Rio de Janeiro en São Paulo. De competitie werd gespeeld van 14 maart tot 10 mei. Botafogo en Santos eindigden eerste en er werd bepaald dat er drie finales gespeeld zouden worden, maar enkel de eerste werd afgewerkt. Voor de anderen kwam men geen data overeen en uiteindelijk werden beide clubs tot kampioen uitgeroepen.

Eindstand

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Torneio Rio-São Paulo
Braziliaans competitievoetbal 1964